

Littérature 
 Vivre, recueil de textes français de Pierre Guyotat, paru en 1984 ;
 Vivre ! (Huozhe), roman chinois de Yu Hua, paru en 1993.

Cinéma 

 Vivre, film français de Robert Boudrioz, sorti en 1928 ;
 Vivre (Vivere), film italien de Guido Brignone, sorti en 1937 ;
 Vivre (Ikiru), film japonais d'Akira Kurosawa, sorti en 1952 ;
 Vivre ! (Huozhe), film chinois de Zhang Yimou, sorti en 1994 ;
 Vivre !, film français d'Yvon Marciano, sorti en 2009 ;
 Vivre, film russe de Vassili Sigarev, sorti en 2012 ;
 Vivre, film russe de Youri Bykov, sorti en 2010 ; 
 Vivre (Living), film britannique de Oliver Hermanus, sorti en 2022.

Musique

Chansons 
Vivre, chanson de Carole Vinci, représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1978 ;
 Vivre, chanson de Michel Berger, enregistrée en 1980 et sortie en  2022 ; 
Vivre, chanson de Guy Bonnet, représentant la France au Concours Eurovision de la chanson 1983 ;
 Vivre, chanson initialement enregistrée par la chanteuse Noa en 1997, puis incluse dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris (1998) ; 
Vivre, chanson de Vitaa sortie en 2015 ;
 Vivre, chanson et clip vidéo composés par Igor Matvienko.

Albums 

 Vivre, second album du chanteur Pierre Barouh sorti en 1966 ;
 Vivre, album de la chanteuse Rose Laurens sorti en 1982 ;
 Vivre, premier album de la chanteuse Sarah Michelle sorti en 2009.

Voir aussi